Лексингтон () — англоязычный топоним.

Города США 
 Лексингтон — город в штате Виргиния.
 Лексингтон — второй по численности населения город штата Кентукки.
 Лексингтон — город в штате Массачусетс.
 Лексингтон Грин — место вооружённого столкновения между американскими и британскими войсками в 1775 году во время Войны за независимость.
 Лексингтон — город в штате Небраска.
 Лексингтон — город в штате Миннесота.
 Лексингтон — тауншип в штате Миннесота.
 Лексингтон — округ в штате Южная Каролина, США.

Техника 
 Lexington — американский автомобиль.
 Авианосцы типа «Лексингтон»

См. также 
 «Ansted-Lexington»
 IRT Lexington Avenue Line (линия Лексингтон-авеню, также известна как East Side Line — линия Восточной стороны) — линия дивизиона IRT метрополитена Нью-Йорка.
 «Призраки Лексингтона» — сборник рассказов классика современной японской литературы Харуки Мураками.
 Сражения при Лексингтоне и Конкорде — битвы Войны за независимость США, в честь которых назвали авианосец «Лексингтон».